Невский сельский совет:

 Невское сельское поселение - Солецкий район Новгородской области России
 Невский сельсовет - Убинский район Новосибирской области России
 Невский сельский совет (Кременский район) — Луганская область Украины